La Bussière peut faire référence à :

Toponyme

Sites et édifices 

 Abbaye de la Bussière, dans le département de la Côte-d'Or, en région Bourgogne-Franche-Comté.
 
 Tunnels de La Bussière et de Chalosset, dans le département du Rhône, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
 La Bussière, hameau de Mancey (Saône-et-Loire), site gallo-romain.

Communes 
 La Bussière (Loiret), commune française du département du Loiret, en région Centre-Val de Loire ;
 Démographie de La Bussière (Loiret)
 La Bussière (Vienne), commune française du département de la Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine ; 
 La Bussière-sur-Ouche, commune française du département de la Côte-d'Or, en région Bourgogne-Franche-Comté ; 
 Saint-Jean-la-Bussière, commune française du département du Rhône, en région Auvergne-Rhône-Alpes ; 
 Saint-Léger-sous-la-Bussière, commune française du département de Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté.

Patronyme 

 Charles de La Bussière, dit Labussière (1768-1808), comédien français qui se rendit célèbre pour avoir détruit de nombreux dossiers du Comité de salut public, sauvant ainsi la vie d'un millier de prisonniers.

Homonymie
Homonymie de toponyme